Czeremcha (ukr. Горбанівка) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Горбанівка, Львівська область, Бродівський район

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim